Legende:
Die Hallensaison 2018/19 begann Ende November, Anfang Dezember 2018 und endete Ende Januar 2019.

Hauptrunde

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen traten 2019 Nord gegen West und Ost gegen Süd an. 

Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand am 26. und 27. Januar 2019 in der innogy Sporthalle in Mülheim an der Ruhr statt.

Aufstieg 
Die Gruppensieger der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf.

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes
 Gesamter Spielplan

Einzelnachweise 

2019
Hockey 2019
Hockey 2018